Letzbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Letzbach (Neftenbach), Ort der Gemeinde Neftenbach, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Gewässer:
 Alter Letzbach, rechter Zufluss des Neuen Letzbachs kurz vor dessen Mündung
 Letzbach (Wengener Argen), vom Hohenkapf kommender rechter Zufluss der Wengener Argen (zur Unteren Argen) vor Riedbruck, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Neuer Letzbach, rechter Zufluss des dort noch Rambach genannten Aschbachs (zur Moosalbe) am Weiherfelderhof, Ortsgemeinde Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz